Esistono più comuni francesi con questo nome

Cannet – Alpi marittime
Cannet – Gers